Félix Baciocchi (1762-1841), d'origine corse, fut le beau-frère de  et Prince de Piombino et de Lucques ;
 Félix Baciocchi (1803-1866), neveu du premier, fut chambellan de Napoléon III puis sénateur.